Entendido como la versión "alargada" del OH 1618 L-Sb, Mercedes-Benz Argentina oficializó el alargue de los chasis modificando la sigla identificatoria. Antes del lanzamiento, los chasis "estirados" se hacían en las carroceras aprobadas por Mercedes-Benz. Este chasis de 17 toneladas soporta 17 toneladas de carga máxima en el Peso Neto, o sea, esta apto para soportar 1 tonelada más de peso que el OH 1618 del cual se utiliza el bastidor con el mismo impulsor de 177 CV. Debutó en el mercado con un precio de 488.787,79 pesos, cerca de 8500 pesos más que el OH 1618 L-Sb.

El OH 1718 Lsb fue concebido bajo la premisa de una alternativa económica al O 500 U pero con la misma capacidad de carga.

Fue reemplazado en 2016 por un chasis similar, el OH 1721 Lsb Bluetec 5

Ficha técnica

Motor 
Motor: OM-904 LA con mando electrónico 
Norma Anticontaminación: Euro III
Ciclo: Diesel cuatro tiempos
Ubicación: Trasero
Cilindrada (cm³): 4249
Número de Cilindros: 4
Diámetro x Carrera (mm): 102 x 130
Relación de Compresión: 18:1
Potencia (CV): 177
Régimen (r.p.m.): 2200
Par Motor (mKg): 69
Régimen (r.p.m.): 1.200 / 1.600
Refrigeración: agua
Combustible: Gas-Oil
Sistema de Combustible: Inyección directa controlada electrónicamente.

Transmisión 
Tracción: Trasera
Caja de cambio: Automática ALLISON T 270. Opcional: Manual MB G60 - 6/9,2 - 1,0
Velocidades: 5 / 6 (manual)
Relación Final:
Embrague: MF 395 Monodisco seco con accionamiento servo asistido.

Medidas  
Largo (mm): 11500
Ancho (mm) adelante / atrás: 2369 / 2486
Alto (mm):
Distancia entre Ejes (mm): 6500
Trocha Delantera (mm): 2051
Trocha Trasera (mm): 1880

Frenos 
Frenos (Delanteros / Traseros): tambor / tambor a aire comprimido de dos circuitos.
Dirección: ZF 8097 hidráulica.
Frenos de estacionamiento: Cámaras de muelles acumuladores neumáticas en las ruedas traseras.
Freno adicional: Freno motor + Top Brake. Accionamiento (selección a través de tecla) Electroneumático Desactivado / Activado constante, actúa al soltar el acelerador / Activado en conjunto con el freno de servicio.

Suspensión 
Suspensión Delantera: Neumática con 2 pulmones y tope limitador elástico dentro de los pulmones, 1 válvula reguladora de altura, 2 telescópicos de doble efecto y Barra estabilizadora.
Suspensión Trasera: Neumática con 4 pulmones y tope limitador elástico externo, 2 válvulas reguladoras de altura. 2 barras reactoras, triangulares superiores 2 Amortiguadores telescópicos de doble efecto con Barra estabilizadora incorporada con las barras reactoras longitudinales.

Otros 
Capacidad Combustible (litros): 210
Peso Vacío (kg.): 17000
Eje delantero: MB - VO 3 - 40 DL 6,5
Eje trasero: MB HH4 / 08 DL-10,5
Neumáticos: 275/80 R 22,5
Llantas: 7.50 x 22,5
Generador Eléctrico: Tensión Nominal 24V. Alternador 28V/80A. 2 Baterías 12V 135A.
Detalle: ABS (Sistema antibloqueo) Opcional.

Referencias

Enlaces externos 
 Mercedes-Benz OH 1718: Historia, Imágenes y ficha técnica

OH 1718lsb